Nazirli kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Nazirli (ort i Azerbajdzjan, lat 40,42, long 47,05), Bärdä, 
 Nazirli (ort i Azerbajdzjan, lat 40,32, long 47,41), Bärdä, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar